Filimon ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Filimon (* 1977), rumänischer Tischtennisspieler
 Timoleon Filimon (1833–1898),  griechischer Journalist und Politiker